Moss László (1927) röplabdázó, edző
 Moss László (1960) pedagógus, tankönyvíró, iskolaigazgató, egykori válogatott kosárlabdázó

Jegyzetek